Stenersen är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gudmund Stenersen
 Karen Stenersen
 Laurentius Borchsenius Stenersen
 Nanna Stenersen
 Rolf Stenersen
 Stener Johannes Stenersen
 Torstein Stenersen

Norska efternamn